Хроматы — соли хромовой кислоты HCrO. Устойчивы в нейтральной и щелочной среде, в кислой среде обратимо переходят в дихроматы — соли дихромовой кислоты HCrO.

Получение 
Хроматы получают путём сплавления CrO3 с основными оксидами:

 

Более распространено окисление соединений Cr3+ в щелочных растворах:

 

 

При этом происходит переход зелёной окраски раствора (ион Cr) в жёлтую (ион CrO).

Химические свойства 
Хромат-ион при подкислении переходит в дихромат-ион (при этом окраска раствора становится оранжевой), в растворах существует равновесие между хромат- и дихромат-ионами:

 

Хроматы устойчивы в нейтральной и щелочной среде, а дихроматы — в кислой.

Большинство дихроматов имеет оранжево-красную окраску. Растворимость их, как правило, выше, чем соответствующих хроматов. Почти все дихроматы щелочных, щелочноземельных и тяжёлых металлов хорошо растворимы в воде, малорастворимы дихроматы таллия и серебра.

Дихроматы, как и хроматы, в кислой среде являются сильными окислителями за счёт восстановления Cr(VI) до Cr(III), например:

 

При нагревании дихроматы малоустойчивы:

Применение 
Хроматы применяют в качестве сильных окислителей, как красящие вещества. Также хроматы используются в качестве средства для мытья лабораторной посуды, так называемая «хромовая смесь». Хроматы калия и натрия применяют в качестве консервантов древесины, как протраву при хранении тканей. Нерастворимые хроматы некоторых металлов обладают яркими, насыщенными цветами, поэтому на их основе делают краски: жёлтые кроны (PbCrO, ZnCrO, SrCrO), красный свинцово-молибденовый крон (PbCrO и MoCrO), создающий гамму оттенков от розового до фиолетового SnCrO.

Обладающая очень сильным окислительным действием смесь равных объёмов насыщенного на холоду раствора KCrO и концентрированной HSO (хромовая смесь) применяется в лабораториях для мытья химической посуды.

Физиологическое действие 
Все соединения шестивалентного хрома, в том числе хроматы и дихроматы, токсичны и канцерогенны.

Примеры

Хроматы 
Гидроксид-хромат меди(II)
 Хромат магния-дикалия
 Хромат неодима
 Хромат олова(IV)
 Хромат ртути(I)
 Хромат ртути(II)
Циано(пентакарбонил)хромат натрия

Дихроматы 
Дихромат меди(II)
Дихромат ртути(II)
Дихромат свинца(II)

Оксохроматы 
Тетрапероксохромат калия

Литература 
 

Соединения хрома